Кубок Рикардо Альдао (также Campeonato Rioplatense или Copa Río de La Plata) — футбольный турнир, разыгрываемый между чемпионом Аргентины и чемпионом Уругвая. Турнир разыгрывался с 1913 по 1957 год.

Приз турнира был спонсирован Рикардо Альдао, президентом Футбольной Ассоциации Аргентины. Таким образом, турнир назван в его честь.

История 
Первый турнир был проведен в 1913 году, приз был разыгран между аргентинским «Кимберли» и уругвайским «Сентраль Эспаньол». Однако финал был отменён из-за сильного дождя.

Изначально финалы игрались по очереди в Аргентине и Уругвае. В 1940 году, «Бока Хуниорс» покинула поле при ничейном счёте 2-2. Титул был присуждён уругвайскому «Насьоналю», однако немного позже обе ассоциации перестали чётко называть победителя этого года. Ассоциация футбола Уругвая и Футбольная Ассоциация Аргентины обсудили ситуацию 22 января 1941 года и объявили, что последующие финалы будут двухматчевыми. Это правило было нарушено в 1942 году (когда второй матч не был сыгран, а приз был присуждён «Насьоналю», победителю первого матча) и в 1957 году (когда второй матч не был сыгран, а приз не был вручён), после которого турнир более не разыгрывался из-за конфликта с календарями национальных чемпионатов.

Результаты

Статистика

По клубам 
  Ривер Плейт — 5 побед
  Насьональ — 3 победы
  Сан-Лоренсо де Альмагро — 2 победы
  Индепендьенте — 2 победы
  Расинг — 2 победы
  Пеньяроль — 1 победа
  Уракан — 1 победа

По странам 
  13 побед
  7 побед

Примечания

Ссылки 
 Campeonato Rioplatense — Copa Dr. Ricardo C. Aldao — Match Details

Международные клубные соревнования по футболу
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Футбол в Уругвае
Аргентино-уругвайские отношения
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1913 года
Исчезли в 1957 году
Не существующие ныне футбольные турниры